Даймус (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 3,10 км². Население — 3 171 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Daimús
 Safor Noticias
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Directorio Web de La Safor

Муниципалитеты Валенсии